Péron se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 François Péron
 François Auguste Péron